Esta é uma lista de países por PIB nominal entre os anos de 1980 e 2018, feita a partir de dados do Fundo Monetário Internacional para o World Economic Outlook (Perspectivas para a economia mundial) na edição de 16 de abril de 2013. Os valores estão apresentados em milhões de dólares norte-americanos a câmbio atual.

Estimativas do FMI entre 1980 e 1989

Estimativas do FMI entre 1990 e 1999

Estimativas do FMI entre 2000 e 2009

Estimativas do FMI entre 2010 e 2018

Ver também 
 Lista de países por PIB nominal
 Lista de países por PIB nominal per capita
 Lista de países por PIB
 Lista de países por PIB per capita
 Lista de países por PIB (nominal) per capita passado e futuro
 Lista de países por PIB (PPC) passado e futuro
 Lista de países por PIB (PPC) per capita passado e futuro

Listas por produto interno bruto
Listas de países por produto interno bruto